Francesc Figueras i Pacheco (1880-1960), historiador valencià i cronista de la ciutat d'Alacant.
 Francesc Figueras i Ribot (? - ? ), dramaturg català